Ankwé peut désigner :
 les Ankwé, un peuple du Nigéria ;
 l’ankwé, la langue de ce peuple.